Галлан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Галлан, Антуан (1646—1715) — французский востоковед, антиквар, переводчик.
 Галлан, Жерар  (род. 1963) — канадский хоккеист и тренер.

См. также 
 Галланд